Артамо́нов () — русская фамилия.

Известные носители 
 Артамонов, Александр Германович (род. 1968) — российский военный эксперт и политолог, доктор социальных наук Католического института Франции.
 Артамонов, Александр Михайлович (род. 1958) — российский живописец и иллюстратор.
 Артамонов, Александр Павлович (1904—1952) — полковник, командир дивизии ВНОС.
 
 
 
 Артамонов, Василий Васильевич (1926—1945) — Герой Советского Союза.
 
 
 Артамонов, Вячеслав Александрович (1946—2021) — советский российский математик-алгебраист, первооткрыватель операд (клонов полилинейных операций).
 Артамонов, Гавриил (1676—1756) — московский купец, старообрядец-федосеевец, основатель общины, известной под его именем.
 Артамонов, Герман Анатольевич (род. 1966)  — российский историк, профессор МПГУ.
 Артамонов, Дмитрий Владимирович (род. 1971) — российский ученый в области системного анализа, управления и обработки информации.
 
 Артамонов, Егор Игоревич (род. 1989) — российский хоккеист.
 Артамонов, Ефим Михеевич (1776—1841) — изобретатель велосипеда (версия БСЭ 2-го издания).
 
 Артамонов, Игорь Георгиевич (род. 1957) — глава администрации Липецкой области.
 Артамонов, Клим Игоревич (род. 1993) — украинский баскетболист.
 Артамонов, Константин Филиппович (1910—1986) — советский учёный в области мелиорации и водного хозяйства, академик ВАСХНИЛ.
 Артамонов, Леонид Константинович (1859—1932) — российский военный историк.
 
 
 Артамонов, Сергей Владимирович (род. 1979) — российский оперный певец (бас). 
 Артамонов, Степан Васильевич (1900—1944) — Герой Советского Союза.
 Артамонов, Фёдор Владимирович (1906—1944) — Герой Советского Союза.

Другое 
 Артамонов — ударный кратер на обратной стороне Луны.

См. также

Примечания 

